Municipio – ente territoriale anche noto come comune
 Municipio – edificio sede dell'ente municipale
 Municipio – comunità già esistente i cui cittadini venivano incorporati nella civitas romana con alcuni diritti
 Municipio - organo esecutivo dei comuni svizzeri
 Municipio – termine utilizzato in alcuni casi per le circoscrizioni comunali italiane, come i Municipi di Bari, Roma o Genova
 Municipio – ente di decentramento amministrativo previsto nei comuni frutto di fusioni di comuni, da non confondersi con le circoscrizioni di decentramento comunale.
 Municipio – stazione della metropolitana di Napoli